Подсолнух — народное название растения семейства Астровые: подсолнечника однолетнего (масличного).
 Искусство
 Подсолнух — новелла в альманахе «Юность» режиссёра П. О. Арсенова по одноимённому рассказу В. Закруткина (СССР, киностудия им. М. Горького, 1963 г., ч/б).
 Подсолнух — японский мультипликационный аниме-сериал (, , ) режиссёра Сигэнори Кагиямы, созданный студией GoDo.
 Техника
 Подсолнух («TOURNESOL») — российско-болгарский прибор Международной астрофизической обсерватории «Гранат».
 Подсолнух-Э — береговой загоризонтный радар поверхностной волны коротковолнового диапазона радиоволн.
 Прочее
 Подсолнух — галактика в созвездии Гончие Псы (M 63, NGC 5055).
 Подсолнух () — прозвище американского гитариста Генри Чарльз Вестайн (), одного из участников группы «Canned Heat».

См. также 
 Подсолнухи — многозначный термин.
 Подсолнух — картина Густава Климта.
 Подсолнух — картина Эгона Шиле.
 Тигрёнок на подсолнухе — рисованный мультипликационный фильм Леонида Носырева по мотивам одноимённой сказки Юрия Коваля.
 Санфлауэр
 Подсолнух скрытой инвалидности — британская программа, созданная, чтобы помочь людям со скрытыми ограниченными возможностями находить помощь в общественных местах.